Louis Agnel peut désigner :

Personnes 
 Louis Agnel (1761-1840),  officier et homme politique français
 Louis Agnel (1918-1943), skieur alpin